Avaré kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Avaré (ort), São Paulo, 
 Avaré (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar